Hasseroder Premier League Snooker 2003 проходила с 11 января по 11 мая 2003.  Состав участников: Стив Дэвис OBE, Питер Эбдон, Марко Фу, Джон Хиггинс, Ронни О'Салливан, Джимми Уайт MBE, Марк Уильямс.

Круговой турнир 

11 января — Borough Hall, Хартлпул, Дарем

 Джон Хиггинс 6:2 Стив Дэвис
 Марко Фу 7:1 Марк Уильямс *
 Ронни О'Салливан 6:2 Джимми Уайт

12 января — Borough Hall, Хартлпул, Дарем

 Джимми Уайт 5:3 Джон Хиггинс
 Ронни О'Салливан 5:3 Стив Дэвис
 Марк Уильямс 6:2 Питер Эбдон

18 января — Floral Hall, Саутпорт, Мерсисайд

 Питер Эбдон 6:2 Джон Хиггинс
 Стив Дэвис 6:2 Джимми Уайт

19 января — Floral Hall, Саутпорт, Мерсисайд

 Ронни О'Салливан 5:3 Марко Фу
 Питер Эбдон 4:4 Джимми Уайт
 Марк Уильямс 5:3 Джон Хиггинс

15 февраля — Flint Pavilion, Флинт, Уэльс

 Стив Дэвис 4:4 Марко Фу
 Ронни О'Салливан 5:3 Марк Уильямс

16 февраля — Flint Pavilion, Флинт, Уэльс

 Питер Эбдон 5:3 Стив Дэвис
 Джон Хиггинс 4:4 Марко Фу
 Марк Уильямс 6:2 Джимми Уайт

22 марта — Colwyn Bay Leisure Centre, Колвин Бей, Уэльс

 Питер Эбдон 4:4 Марко Фу
 Ронни О'Салливан 5:3 Джон Хиггинс

23 марта — Colwyn Bay Leisure Centre, Колвин Бей, Уэльс

 Марк Уильямс 6:2 Стив Дэвис
 Джимми Уайт 6:2 Марко Фу
 Ронни О'Салливан 5:3 Питер Эбдон

* Высший брейк турнира — 139, у Марко Фу.

Турнирная таблица 

Если количество очков одинаково, берётся в расчёт количество выигранных и проигранных фреймов. Первые четверо выходят в плей-офф. Если у двух игроков одинаковые показатели, то позиция определяется по игре между собой. Если игра закончилась со счётом 4:4, выше будет тот, кто первым выиграл четвёртую партию.

Полуфиналы и финал 

10-11 мая — Crow Tree Leisure Centre, Сандерленд

Примечания 

Премьер-лига (снукер)
2003 год в снукере